Morgan County je název jedenácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Morgan County (Alabama) – okres státu Alabama
 Morgan County (Colorado) – okres státu Colorado
 Morgan County (Georgie) – okres státu Georgie
 Morgan County (Illinois) – okres státu Illinois
 Morgan County (Indiana) – okres státu Indiana
 Morgan County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Morgan County (Missouri) – okres státu Missouri
 Morgan County (Ohio) – okres státu Ohio
 Morgan County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Morgan County (Utah) – okres státu Utah
 Morgan County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie